Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Pope:

  - cacciatorpediniere della classe Clemson, entrato in servizio nel 1920 e affondato in azione nel 1942.
  - cacciatorpediniere di scorta della classe Edsall, entrato in servizio nel 1943 e radiato nel 1946.